Гусман — испанская (Гусма́н, ), португальская (Гусма́н, ), немецкая () и еврейская (предположительно сефардская) (Гу́сман) фамилия, а также имя.

Известные носители:
 Гусман, Абимаэль (1934—2021) — перуанский политический деятель, руководитель маоистского повстанческого движения «Сендеро Луминосо» («Светлый путь»).
 Гусман, Акилес (род. 1965) — венесуэльский боксёр-профессионал.
 Гусман, Алонсо Перес де (1256—1309) — военачальник периода Реконкисты.
 Гусман, Анастасио (ум. 1807) — испанский фармацевт, ботаник, зоолог, путешественник; исследователь флоры и фауны Южной Америки.
 Гусман, Артур Гильерме Мораэс (род. 1981) — бразильский футболист.
 Гусман, Борис Евсеевич (1892—1944) — русский советский писатель, сценарист, театральный критик, редактор, музыкальный деятель.
 Гусман, Виктор (род. 1995) — мексиканский футболист.
 Гусман, Гастон (1932—2016) — мексиканский миколог и антрополог.
 Гусман, Гильерме Мильомем (род. 1988) — бразильский футболист.
 Гусман, Давид (род. 1990) — коста-риканский футболист.
 Гусман, Даниэль (род. 1964) — мексиканский художник.
 Гусман, Даниэль (род. 1965) — мексиканский футболист и футбольный тренер.
 Гусман, Изабель (род. 1970/1971) — американский государственный служащий.
 Гусман, Израиль Борисович (1917—2003) — дирижёр, профессор Нижегородской консерватории.
 Гусман, Луис (род. 1956) — пуэрто-риканский актёр. Приобрёл известность благодаря характерным ролям.
 Гусман, Луис Муньос де (1735—1808) — испанский генерал-капитан, государственный деятель, Королевский губернатор Чили (1802—1808).
 Гусман, Мартин Луис (1887—1976) — мексиканский писатель.
 Гусман, Михаил Соломонович (род. 1950) — российский журналист, переводчик, радио- и телеведущий; первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС.
 Гусман, Моисей Тимофеевич (1914—1999) — советский учёный-нефтяник, доктор технических наук, профессор, дважды лауреат Сталинской премии.
 Гусман, Науэль (род. 1986) — аргентинский футболист, вратарь клуба «УАНЛ Тигрес».
 Гусман, Нуньо де (ок. 1490—1558) — испанский конкистадор.
 Гусман, Отто (1869—1926) — немецкий художник, дизайнер и педагог.
 Гусман, Патрисио (род. 1941) — чилийский кинорежиссёр.
 Гусман, Руй Диас де (ок. 1559—1629) — испанский конкистадор, южноамериканский государственный деятель, историк, писатель.
 Гусман, Хоакин Эуфрасио (1801—1875) — сальвадорский военный, политический и государственный деятель. Дважды Президент Сальвадора.
 Гусман, Хоан (род. 1976) — доминиканский боксёр-профессионал.
 Гусман, Хонатан (род. 1989) — доминиканский боксёр-профессионал.
 
 Гусман, Шанана (род. 1946) — государственный деятель Восточного Тимора, один из архитекторов независимости страны.
 Гусман, Юлий Соломонович (род. 1943) — советский и российский театральный и кинорежиссёр, актёр, телеведущий; основатель и художественный руководитель премии «Ника».
 Гусман, Энрике Перес де (1371— 1436) — испанский граф, военачальник периода Реконкисты.

 Гусман, Алехандра (род. 1968) — мексиканская поп-певица и актриса.
 Гусман, Ванесса (род. 1976) — мексиканская актриса.
 Гусман, Делия Стейнберг (род. 1943) — президент международной ассоциации «Новый Акрополь».
 Гусман, Лойола (род. 1942) — боливийская революционерка и правозащитница.
 Гусман, Луиза де (1613—1666) — королева-консорт Португалии.
 Гусман, Магда (1931—2015) — мексиканская актриса.
 Гусман, Мартина (род. 1978) — аргентинская актриса кино и телевидения, продюсер.

 Арбенс Гусман, Хакобо (1913—1971) — государственный деятель Гватемалы.
 Беатрис Альфонсо Кастилья-и-Гусман, Беатриса Кастильская (1242—1303) — королева Португалии.
 Гусман Бланко, Антонио (1829—1899) — южноамериканский политик, дипломат и публицист.
 Гусман Гарсес, Доминик (1170—1221) — католический святой, основатель Ордена проповедников.
 Гусман Лоэра, Хоакин (род. 1957) — мексиканский наркобарон, миллиардер; занимает 41 место в рейтинге самых влиятельных людей мира.
 Гусман Ольмедо, Виктор Андрес (род. 2002) — мексиканский футболист.
 Гусман Фернандес, Антонио (1911—1982) — президент Доминиканской Республики (1978—1982).
 Де Гусман, Рикардо (род. 1961) — филиппинский шахматист.
 Де Гусман, Элеонора (1310—1351) — кастильская аристократка.
 Лоренсу де Гусман, Бартоломеу (1685—1724) — бразильский и португальский священнослужитель и естествоиспытатель.
 Перес де Гусман, Фернан (ок. 1376—1460) — испанский писатель, поэт и историк, один из предтеч испанского Возрождения.
 Перес де Гусман-и-Коронель, Хуан Алонсо (1285—1351) — кастильский дворянин и военачальник.
 Перес де Гусман-и-Осорио, Хуан Алонсо (1342—1396) — испанский дворянин.
 Сегундо Гусман, Фелипе (1879—1932) — боливийский политический деятель.
 Фернандес Гусман, Мануэль (род. 1989) — уругвайский футболист.
 Энрикес де Гусман, Луис (1610—1680) — испанский аристократ, чиновник.

Топоним 
 Кастильеха-де-Гусман — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья.
 Сан-Доменико-ди-Гусман — титулярная церковь.
 Сан-Сильвестре-де-Гусман — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва.
 Сьюдад-Гусман — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Халиско.

См. также 
 
 «Гусман де Альфараче»